Osoby o tym nazwisku:
 Jan Garavaglia – amerykańska lekarka sądowa
 Lino Garavaglia – rzymskokatolicki duchowny
 Mariapia Garavaglia – włoska polityk, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna